

Verenigd Koninkrijk  
 Lindley (Leicestershire) (in Higham on the Hill 
 Lindley (North Yorkshire)
 Lindley (West Yorkshire) (in Huddersfield)
 Old Lindley

Verenigde Staten 
 Lindley (New York)

Zuid-Afrika 
 Lindley (Vrijstaat)
 Lindley (Gauteng)

Personen met die achternaam 
John Lindley, (1799-1865), een Engelse botanicus